Die Saison 2016/17 war die 95. Ausgabe der höchsten Salzburger Spielstufe. Sie begann am 5. August 2016 und endete am 10. Juni 2017.

Modus 

An der Meisterschaft der Salzburger Liga nehmen in der Saison 2016/17 16 Mannschaften teil, wobei die Mannschaften innerhalb eines Spieljahres je zweimal aufeinandertreffen. Der Meister am Ende der Saison ist zum Aufstieg in die Regionalliga West berechtigt.

Der Absteiger aus der Regionalliga West, der TSV Neumarkt konnte den direkten Wiederaufstieg nicht schaffen und musste sich am Ende dem SV Wals-Grünau geschlagen geben.
Am unteren Ende der Tabellen stiegen Aufsteiger USV 1960 Berndorf, der FC Puch und mit nur 3 Punkten aus 30 Spielen der FC Hallein in die 1. Landesliga ab.

Teams 

TSV Neumarkt
FC Bergheim
SV Wals-Grünau
SV Kuchl
TSU Bramberg
SV Straßwalchen
UFC Altenmarkt
FC Puch
FC Zell am See
SC Golling
ÖTSU Hallein
SK Bischofshofen
UFC SV Hallwang
FC Hallein
USV 1960 Berndorf
SV Bürmoos

Tabelle

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2016/17
Fußballwettbewerb in Österreich
Fußball (Land Salzburg)